

Єнбек — село, Аккольський район, Акмолинська область
 Єнбек — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Єнбек — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Єнбек — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Єнбек — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Єнбек — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Єнбек — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Єнбек — село, Жамбильський район, Жамбильська область
 Єнбек — село, Жалагаський район, Кизилординська область
 Єнбек — село, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Єнбек — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Єнбек — село, Ілійський район, Алматинська область
 Єнбек — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Єнбек — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Єнбек — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Єнбек — село, Келеський район, Туркестанська область
 Єнбек — село, Кордайський район, Жамбильська область
 Єнбек — село, Костанайський район, Костанайська область
 Єнбек — село, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Єнбек — село, Талдикорганська міська адміністрація, Жетисуська область
 Єнбек — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Єнбек — село, район Шал-акина, Північноказахстанська область
 Єнбек — село, Шуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Бірлесу-Єнбек
 Єнбекбірлік
 Єнбекші